Asadullah, également écrit Asadollah, Assadullah ou Asad Ullah (en arabe : اسد اللہ) est un prénom musulman masculin dont la signification est le "Lion de Dieu". Ce nom peut aussi être un patronyme.

Asadullah est le surnom donné par le prophète Mahomet à son cousin et gendre Ali.

Prénom

Forme Asadullah

Forme Assadullah

Forme Asad Ullah 

Prénom arabe